Köpmanholmen (Lule-archipel), een Zweeds eiland behorend tot de Lule Archipel
 Köpmanholmen (Örnsköldsvik), een plaats in de gemeente Örnsköldsvik in het landschap Ångermanland en de provincie Västernorrlands län in Zweden